Zanzibar West, Urban West ou Mjini Magharibi é uma região da Tanzânia. Sua capital é a cidade de Zanzibar.

Regiões da Tanzânia